Das quadratische Reziprozitätsgesetz, gelegentlich auch Gaußsches Reziprozitätsgesetz, ist ein grundlegendes Gesetz aus der Zahlentheorie, einem Teilgebiet der Mathematik. Es beschäftigt sich mit der Frage, ob es zu einer ganzen Zahl  und einer ungeraden Primzahl  eine Quadratzahl  gibt, sodass die Differenz  durch  teilbar ist. Genau genommen gibt es, zusammen mit den beiden unten genannten Ergänzungssätzen, ein Verfahren an, um zu entscheiden, ob eine Zahl quadratischer Rest oder Nichtrest einer Primzahl ist. Die Entdeckung des quadratischen Reziprozitätsgesetzes durch Leonhard Euler und der Beweis durch Gauß (Disquisitiones Arithmeticae 1801, er hatte aber bereits 1796 einen Beweis) waren die Ausgangspunkte der Entwicklung der modernen algebraischen Zahlentheorie.

Um die genaue Aussage des quadratische Reziprozitätsgesetzes zu verstehen, sind lediglich die Konzepte der Quadratzahlen, Primzahlen und der Teilbarkeit ganzer Zahlen vonnöten. Seine Formulierung beginnt mit der Auswahl zweier ungerader, ungleicher Primzahlen  und , etwa  und . Im Zentrum steht die folgende Fragestellung:
 Existiert eine Quadratzahl , sodass  die Differenz  teilt? (Mit den oberen Beispielwerten: Ist die Zahl  für eine Quadratzahl  durch  teilbar?).
Innerhalb dieser Fragestellung haben die beiden Primzahlen  und  eine unterschiedliche Stellung ( ist „Teiler“ und  ist „Subtrahend“). Das Wort „Reziprozität“ (von „reziprok“, also wechselseitig) deutet nun an, dass dieselbe Frage ebenfalls unter Vertauschung der Rollen beider Primzahlen gefragt werden kann: Gibt es also eine (zweite) Quadratzahl , sodass  wiederum die Differenz  teilt? Bezogen auf das Beispiel  und : Mit den Wahlen  und  erhält man  und , wobei Ersteres durch  und Letzteres durch  teilbar ist. Also lässt sich die Frage im Falle von  und  wechselseitig mit „Ja“ beantworten. Das Suchen und Auffinden einer Quadratzahl , sodass etwa  durch  teilbar ist, ist nicht immer möglich, und stellt eine zahlentheoretisch nichttriviale Aufgabe dar. Zum Beispiel existiert keine Quadratzahl , sodass  durch  teilbar ist. Das quadratische Reziprozitätsgesetz formuliert nun eine einfache Regel, die die Lösbarkeit der zwei Aufgaben, die durch Vertauschen der Rollen beider Primzahlen entstehen, miteinander in Beziehung setzt. Es unterscheidet:
 Hat mindestens eine der beiden Primzahlen  und  bei Teilung durch  den Rest , so ist die eine Frage genau dann mit „Ja“ zu beantworten, wenn es auch die andere ist. Zum Beispiel hat  bei Teilung durch  den Rest , und in der Tat waren durch die Wahlen  und  mit  beide Aufgaben lösbar. Im Gegensatz dazu existieren keine Quadratzahlen  und , sodass  durch  und  durch  teilbar ist.
 Haben hingegen beide Primzahlen  und  bei Teilung durch  den Rest , so ist stets genau eine der Fragen mit „Ja“ zu beantworten. Zum Beispiel ist  durch  teilbar, es gibt aber keine Quadratzahl , sodass  durch  teilbar ist. Es haben sowohl  als auch  bei Division mit  den Rest .

Obwohl es elementare Beweise des quadratischen Reziprozitätsgesetzes gibt, liegt dessen Wesen relativ tief, nämlich in der Primfaktorzerlegung in den Kreisteilungskörpern  mit einer primitiven Einheitswurzel . Gauß selbst hat acht methodisch verschiedene Beweise vorgelegt. Andere Beweise stammen unter anderem von Gotthold Eisenstein, Peter Gustav Lejeune Dirichlet, Richard Dedekind und Jegor Iwanowitsch Solotarjow. Bis heute sind mehr als 300 verschiedene Beweise publiziert worden.

Das quadratische Reziprozitätsgesetz macht Aussagen über die Lösbarkeit quadratischer Gleichungen in der modularen Arithmetik. Die Frage nach der Lösbarkeit von Gleichungen höheren Grades führt auf die höheren Reziprozitätsgesetze, was eine der treibenden Kräfte der algebraischen Zahlentheorie seit Gauß war. Den Fall dritten Grades, das kubische Reziprozitätsgesetz, behandelte Gotthold Eisenstein, den Fall vierten Grades Gauß. Eine moderne, sehr weit tiefer liegende, Verallgemeinerung liegt in der Klassenkörpertheorie.

Fragestellung und Grundlagen

Endliche Körper 

In der Mathematik bezeichnet ein Körper eine Menge, innerhalb derer, einfach gesprochen, mit den vier Grundrechenarten gerechnet werden kann. Dabei sollen die aus der Schulmathematik bekannten Regeln des Kommutativgesetzes (Vertauschbarkeit bei „Plus“ und „Mal“), Assoziativgesetzes (Vertauschbarkeit von Klammern bei „nur Plus“ oder „nur Mal“) und Distributivgesetzes („Ausklammern“ und „Ausmultiplizieren“) gelten. Außerdem muss stets das Element  (neutrales Element der Addition) und  (neutrales Element der Multiplikation) Teil eines Körpers sein. Insbesondere soll durch jede Zahl ungleich der  dividiert werden können. Wichtige Beispiele sind der Körper der reellen Zahlen (Bezeichnung: ) oder der Körper der rationalen Zahlen (Bezeichnung: ).

Eine wichtige Forderung ist, dass keine der erlaubten Rechenoperationen dazu führt, dass man die den Körper definierende Zahlenmenge verlässt. So ist es etwa in Körpern im Allgemeinen nicht erlaubt, Quadratwurzeln zu ziehen. Es ist  ein Element von , kurz , aber  ist eine irrationale Zahl, also . Ähnlich besitzt  keine Quadratwurzel in den reellen Zahlen.

Eine Fragestellung aus der Algebra ist, wie Körper aussehen können, also in welchen Typen von Mengen ein „abgeschlossenes Rechnen“ möglich ist. So kann man weitere nichtrationale Zahlen zu  hinzunehmen, um größere Körper zu konstruieren. Ein Beispiel ist der Körper , der aus allen Zahlen  mit  besteht (siehe auch: Zahlkörper, und zum Beispiel Quadratischer Zahlkörper). Rechnungen wie

sind Prototypen für die Abgeschlossenheit der vier Grundrechenarten in . Es ist , zusammen mit  und , ein weiteres Beispiel für einen Körper mit unendlich vielen Elementen. Bemerkenswert ist es aber, dass auch Körper  mit nur endlich vielen Elementen existieren. Das Rechnen in diesen Bereichen weicht, obwohl die Gesetze letztlich die gleichen sind, von der „klassischen Anschauung“ ab. Das beginnt damit, dass die Elemente

nicht alle verschieden sein können, da  nur endlich viele Elemente hat. Da man stets  hat (sonst wäre , und diesen trivialen Fall schließt man aus), gibt es damit eine kleinste natürliche Zahl , sodass

in  erstmals erfüllt ist. Diese Kennzahl wird Charakteristik des Körpers  genannt, also . Sie ist stets eine Primzahl, denn wäre zum Beispiel  zusammengesetzt, so müsste  sein, und es wäre bereits  oder , was der Annahme  wegen der Minimalität der Charakteristik direkt widerspräche.

Um das Rechnen in endlichen Körpern genau zu verstehen, ist der Umgang mit Resten bei Divisionsaufgaben notwendig. Nichttriviale Reste entstehen bei Divisionen, die nicht aufgehen. Etwa ist  geteilt durch  gleich  mit Rest . In den einfachsten Beispielen endlicher Körper wird mit genau diesen Resten gerechnet. Dies kann anhand eines Beispiels demonstriert werden: Es gibt genau fünf mögliche Reste bei der Division durch , und diese korrespondieren zu
 mit  Menge der ganzen Zahlen, und  (d.h. alle ganzen Vielfache der Zahl ).
Dabei bedeuten die Über-Striche, dass alle Zahlen, die bei Division mit  den entsprechenden Rest haben, gemeinsam bzw. gebündelt betrachtet werden. Etwa ist

Die Zahlen von  bis  sind ferner lediglich Repräsentanten einer ganzen Restklasse, zum Beispiel gelten die Gleichheiten

Die jeweiligen Repräsentanten ergeben bei Division durch  alle denselben Rest  und gehören so zur selben Restklasse. Man sieht damit, dass additive Vielfache von  in diesem Beispiel für die Zugehörigkeit zur gleichen Restklasse stets keine Rolle spielen. Mit Restklassen kann nun in den vier Grundrechenarten gerechnet werden. Dabei gelten im Grunde dieselben Regeln wie beim Rechnen in den ganzen Zahlen : Zum Beispiel ist

usw. Wichtig ist an dieser Stelle, zu zeigen, dass dies wohldefiniert ist, also bei der Auswahl anderer Repräsentanten stets das gleiche Ergebnis herauskommt. Da die Differenz zweier Repräsentanten aber stets durch  teilbar ist, liegt dies auf der Hand: Zum Beispiel ist

aber auch

Ganz ähnliche Überlegungen gelten bei der Wohldefiniertheit der Multiplikation.

Auch die Division ist innerhalb von  möglich (schließt man  aus), denn um allgemein dividieren zu können, ist für jedes  lediglich die Existenz eines Inversen  mit

vonnöten (wie etwa  und  im Fall der rationalen Zahlen). Für den Nachweis, dass es stets ein Inverses gibt, ist entscheidend, dass  eine Primzahl ist: Teilt eine Primzahl ein Produkt  zweier ganzer Zahlen, muss bereits mindestens einer der Faktoren durch diese teilbar sein. Hat man dies zur Hand, ist die Argumentation ein simples Schubfachprinzip: Für ein Element , das man invertieren möchte, betrachtet man alle möglichen Vielfachen (ungleich Null):

Die Restklasse  taucht in dieser Liste nicht auf, denn keine der Zahlen  ist durch  teilbar. Ferner sind alle Einträge der Liste paarweise verschieden, denn es ist  gleichbedeutend damit, dass . Die Differenz  liegt nach Wahl der obigen Vorfaktor-Repräsentanten im Intervall , und nur die  ist dort durch  teilbar. Also ist . Es muss nach dem Schubfachprinzip also die Restklasse  irgendwo in der obigen Liste auftauchen und ein Inverses ist gefunden. Zum Beispiel ist  ein Inverses zu  modulo , da . Da im Wesentlichen „weiterhin in den ganzen Zahlen gerechnet wird“, bleiben Kommutativgesetz, Assoziativgesetz und Distributivgesetz erhalten, womit die Restklassenmenge  in der Tat einen Körper bildet.

Diese ganze Argumentation beschränkt sich nicht auf die Primzahl , sondern es kann zu jeder Primzahl  ein entsprechender endlicher Körper angegeben werden:

usw. Dabei müssen die durch die Über-Striche angedeuteten Restklassen natürlich stets auf die betroffene Primzahl angewendet werden.

Modulare Arithmetik 

Die modulare Arithmetik bezeichnet im Wesentlichen das Rechnen mit Restklassen, und damit verbundene Themenfelder, wie etwa Gleichungen. Für eine natürliche Zahl , den „Modul“, bezeichnet man zwei ganze Zahlen  und  als kongruent modulo , falls  deren Differenz teilt, also

Man schreibt in diesem Falle die Kongruenz auch als

gelesen als: „ kongruent  modulo “. Zum Beispiel gilt

denn es teilt  die Differenz . Sind zwei ganze Zahlen kongruent modulo , gehören sie zur selben Restklasse bei der Division durch  (und umgekehrt). Man schreibt dann , und mit Restklassen kann wie gewohnt gerechnet werden (siehe vorheriger Abschnitt in Bezug auf endliche Körper). Ist  eine Primzahl, so bildet die Menge der Restklassen modulo  einen Körper . Ist  hingegen zusammengesetzt, handelt es sich lediglich um einen kommutativen Ring. Kommutative Ringe ähneln sich in ihren Eigenschaften zu Körpern (algebraische Strukturen mit Addition und Multiplikation), jedoch ist nicht immer eine Division möglich. Ein Beispiel ist , also die Menge der Restklassen modulo  (es ist  keine Primzahl!). Es ist hier keine Division durch  möglich, denn . Aus einer „Division“ beider Seiten durch  folgte dann , was nicht sein kann, da  nicht durch  teilbar ist. Elemente eines Rings, durch welche trotzdem dividiert werden kann (dazu zählt immer die Eins), heißen auch Einheiten (des Rings).

Quadratische Gleichungen 

Eine quadratische Gleichung ist eine Gleichung der Form

mit einer Unbekannten . Es handelt sich also um einen Spezialfall einer algebraischen Gleichung, bei der die Unbekannte  einfach mit sich selbst multipliziert werden kann. Grundsätzlich können algebraische Gleichungen, die sich auf der Anwendung der vier Grundrechenarten zusammensetzen, über Körpern studiert werden, wo all diese Rechenoperationen einen Sinn ergeben. In der Schulmathematik wird beispielsweise der Körper  zugrunde gelegt. Es ist also , und man ist an Lösungen  in den reellen Zahlen interessiert. Allerdings kann die obere Gleichung, falls  auch lediglich nur über den rationalen Zahlen betrachtet werden. Zum Beispiel hat die Gleichung  über den reellen Zahlen die Lösungen , aber über den rationalen Zahlen keine Lösung.

In Algebra und Zahlentheorie ist man vor allen Dingen an einem schnellen Verfahren interessiert, zu entscheiden, ob eine algebraische Gleichung über ihrem Körper überhaupt lösbar ist. Es bietet sich an, hier über „Kennzahlen“ zu arbeiten. Der obigen quadratischen Gleichung kann die Zahl

zugeordnet werden, die sich aus den Koeffizienten  und  schnell berechnen lässt. Diese wird auch als Diskriminante (lateinisch discriminare = unterscheiden) der Gleichung  bezeichnet. Über die Mitternachtsformel, die potenzielle Lösungen als

identifiziert, erkennt man, dass die Gleichung  genau dann Lösungen im betreffenden Körper hat, falls es Sinn macht, die Quadratwurzel aus der Diskriminante zu ziehen. Genauer gilt: Es hat 
 genau dann zwei verschiedene Lösungen, falls  und ein Quadrat im zugrunde liegenden Körper ist (also der Term  im Körper enthalten ist und nicht gleich 0 ist),
 genau dann eine („doppelte“) Lösung, falls  (denn es gilt stets ),
 genau dann keine Lösung, falls  kein Quadrat im zugrunde liegenden Körper ist.
Im Fall des Körpers  sind also lediglich die Fälle ,  und  zu unterscheiden, da eine reelle Zahl ungleich  genau dann eine Quadratwurzel in  hat, wenn sie positiv ist. Bei den rationalen Zahlen hingegen ist die Unterscheidung subtiler. Wie bereits oben gesehen, hat die Gleichung  keine rationalen Lösungen, und in der Tat ist ihre Diskriminante  zwar positiv, aber kein Quadrat einer rationalen Zahl. Dies ist ein erster Hinweis darauf, dass die Arithmetik in den reellen Zahlen einfacher ist als jene in den rationalen Zahlen.

Neben den reellen oder rationalen Zahlen, können quadratische Gleichungen des Typs

über dem Körper  (mit ) studiert werden. Das quadratische Reziprozitätsgesetz kann dabei helfen, schnell zu entscheiden, ob Lösbarkeit vorliegt, oder nicht. Dabei muss der Fall Charakteristik 2 (insbesondere ) gesondert betrachtet werden, da in der Mitternachtsformel durch , also in solchen Körpern durch  dividiert wird, was nicht erlaubt ist. Daher ist die Theorie quadratischer Gleichungen in solchen Körpern anders.

Quadratische Reste und das Legendre-Symbol 

Um zu entscheiden, ob eine quadratische Gleichung  mit  über  mit einer Primzahl  lösbar ist, reicht es aus, zu entscheiden, ob die Diskriminante  ein Quadrat in  ist. Der Fall  spielt eine Sonderrolle, da in der Mitternachtsformel durch  geteilt wird, womit man im Fall  aber durch Null teilen würde, was nicht zulässig ist. Dies motiviert den Begriff des quadratischen Rests. Damit sind jene Elemente des endlichen Körpers  gemeint, die ungleich Null sind und durch Quadrieren eines (anderen) Elements aus  entstehen. Mit anderen Worten, eine zu  teilerfremde Zahl  ist genau dann quadratischer Rest modulo , falls eine Quadratzahl  existiert, sodass  durch  teilbar ist. Aus quadratischen Resten kann im betroffenen Körper eine Quadratwurzel gezogen werden, was bei der Auflösung quadratischer Gleichungen von Bedeutung ist. Elemente aus , die nicht Null und keine quadratischen Reste sind, bezeichnet man auch als quadratische Nichtreste.

Ist zum Beispiel , so bekommt man durch Quadrieren der Restklassen  modulo :

Es sind also die Elemente  und  die quadratischen Reste modulo . Somit ist zum Beispiel die Gleichung

nicht in  lösbar, denn

ist quadratischer Nichtrest modulo , und folglich kann in der Mitternachtsformel über  keine Quadratwurzel aus der Diskriminante gezogen werden. Im Gegensatz dazu ist

in  lösbar, denn es ist

ein quadratischer Rest modulo . In der Tat ist etwa  eine Lösung, denn  modulo .

Bemerkenswerterweise spaltet sich die Menge der quadratischen Reste und Nichtreste in genau zwei gleich große Mengen mit der Anzahl der Elemente , wenn die Primzahl  ungerade ist. Wie oben gesehen im Fall , sind es die Mengen  und  mit je fünf Elementen. Allgemein lassen sich die quadratischen Reste modulo , wie oben, durch Betrachtung der Elemente

vollständig bestimmen. Weitere Reste lassen sich folgender Tabelle entnehmen, die für alle Primzahlen bis  vollständig ist:

Aus mathematischer Sicht ist es sinnvoll, die quadratischen Reste von den Nichtresten zu „trennen“. Dabei wird der  eine besondere Rolle zugeordnet. Zu diesem Zweck definiert man das Legendre-Symbol, benannt nach Adrien-Marie Legendre. Dieses ist eine mathematische Funktion  mit Definitionsbereich  und Zielmenge , die einem quadratischen Rest den Wert  („positiv“), einem Nichtrest  („negativ“) und der  den Wert  zuordnet. In Symbolen setzt man:

Es ist  nicht als Bruch zu verstehen. In der Literatur wird deshalb gelegentlich auch die Notation  genutzt, um Verwechslungen zu vermeiden. Auf natürliche Weise kann das Legendre-Symbol auch als Funktion auf den ganzen Zahlen aufgefasst werden, die dann, wegen ihrer ursprünglichen Definition auf Restklassen, -periodisch ist. Es ist dann  und letzterer Ausdruck wird am häufigsten verwendet.

Es gelten die folgenden sehr wichtigen Regeln:

 Das Produkt zweier quadratischer Reste ist wieder ein quadratischer Rest.
 Das Produkt eines quadratischen Rests und eines quadratischen Nichtrests ist ein quadratischer Nichtrest.
 Das Produkt zweier quadratischer Nichtreste ist ein quadratischer Rest.

Anstatt in Resten und Nichtresten zu denken, kann durch diese Regeln auch zu  und  übergegangen werden. Analog werden in dieser Sichtweise die Regeln ,  und  respektiert. Das Legendre-Symbol dient nun als ein „Übersetzer“ zum Beispiel der Regel „Nichtrest mal Nichtrest gleich Rest“ in „negativ mal negativ gleich positiv“.
Insbesondere folgt, dass das Legendre-Symbol vollständig multiplikativ ist, es gilt also für alle  die Rechenregel

Aussage des quadratischen Reziprozitätsgesetzes 

Im Folgenden bezeichnet  mit einer ganzen Zahl  und einer Primzahl  das Legendre-Symbol. Das quadratische Reziprozitätsgesetz gibt für zwei verschiedene ungerade Primzahlen  und  eine einfache Formel, die beiden Größen  und  ineinander umzurechnen. Damit kann die Frage, ob  ein quadratischer Rest modulo  ist, durch Beantwortung der „reziproken“ Frage, ob  ein quadratischer Rest modulo  ist, ggf. schnell beantwortet werden.

 Das quadratische Reziprozitätsgesetz besagt, dass für zwei verschiedene ungerade Primzahlen  und  gilt:
 
 Erklärung zu : Der Faktor  ist genau dann eine gerade Zahl, wenn die ungerade Zahl  bei Division durch  den Rest  hat. Zum Beispiel ist  (gerade), aber  (ungerade), und es hat  den Rest  bzw.  den Rest  bei Division durch . Ein Produkt  aus ganzen Zahlen ist schließlich genau dann gerade, wenn mindestens ein Faktor gerade ist, und  ist demnach genau dann positiv, wenn mindestens einer der Faktoren  oder  gerade ist.

 1. Ergänzungssatz: Für jede ungerade Primzahl  gilt:
 

 2. Ergänzungssatz: Für jede ungerade Primzahl  gilt:
 
 Erklärung zu : Es gilt nach der dritten binomischen Formel . Da  ungerade ist, ist einer der Faktoren  durch  teilbar, und der andere durch . Somit ist  stets eine ganze Zahl. Mit  kann aber erreicht werden, dass der Faktor  sogar durch  teilbar ist, womit  eine gerade Zahl ist. In den Fällen  kann dies nicht erreicht werden, und  ist ungerade.

Sind  und  zwei verschiedene ungerade Primzahlen, so gilt folglich:

Denn aus  folgt bereits .

Geschichte 

Die ersten Andeutungen des quadratischen Reziprozitätsgesetzes finden sich in den Arbeiten von Pierre de Fermat. Fermats Ergebnisse über die Darstellung ganzer Zahlen als Summe zweier Quadrate führten direkt zu dem Problem der Bestimmung des quadratischen Charakters von , also dem Auffinden von  Fermat konnte diejenigen ungeraden Primzahlen charaktrisieren, die sich als Summe gewisser Kombinationen aus Quadratzahlen schreiben lassen. So zeigte er

Zum Beispiel zeigen die Gleichungen

die ersten ungeraden Primzahlen, die als Summe zweier Quadrate geschrieben werden können. Es handelt sich dabei genau um die Primzahlen, die bei Division durch  den Rest  besitzen. Fermat untersuchte allgemeiner auch die Darstellung von Primzahlen durch quadratische Formen der Form , wobei . Er behauptete etwa, dass

 oder 
deutete mögliche Beweise allerdings nur an. Wenn , kann also gezeigt werden, dass eine Primzahl , die  teilt, dabei aber weder  noch  teilt, selbst die Form  für ein Paar von ganzen Zahlen  und  hat. Aus dieser Tatsache kann gefolgert werden, dass  genau dann durch die quadratischen Formen  oder  dargestellt werden kann, wenn  bzw.  ein quadratischer Rest von  ist. Zum Beispiel ist die Primzahl  von der Form , denn

In der Tat ist  ein quadratischer Rest modulo , denn es teilt  die Zahl . Aus diesem Grund waren auch die expliziten Ausdrücke  und  schon bei Fermat von Bedeutung.

Erstmals entdeckt wurde das quadratische Reziprozitätsgesetz von Leonhard Euler, der es durch empirische Nachforschungen als richtig befand, jedoch keinen Beweis vorlegen konnte. Leopold Kronecker hat darauf verwiesen, dass es unter anderem schnell aus einer Vermutung Eulers aus dessen Schrift Theoremata circa divisores numerorum in hac forma  contentorum (1744–1746) folgt. Anschließend widmete Euler sich über zwei Jahrzehnte anderen Themen. Erst die Forschungen von Joseph-Louis Lagrange in den Jahren 1773 bis 1775, insbesondere seine Arbeiten über eine allgemeine Theorie der binären quadratischen Formen, bewegten Euler schließlich dazu, sich wieder mit dem Studium der quadratischen Reste detailliert zu befassen. Lagrange wollte die Forschung zu den von Fermat und Euler angestoßenen mathematischen Ideen weiter vorantreiben. Durch explizite Bestimmung von ,  und  für ungerade Primzahlen , konnte er die Primzahlen mit Darstellung  sowie  charakterisieren. Zum Schluss seiner Ausführungen fasste Lagrange dann alles zusammen, was er über quadratische Reziprozität sagen konnte. Er formulierte seine Resultate stets in Termen des sog. Euler-Kriteriums

das eine Verallgemeinerung des kleinen Satzes von Fermat darstellt. Er hielt fest, dass für eine Primzahl  von der Form , der Wert  bereits durch  teilbar, und für solche der Form  entsprechend  durch  teilbar ist. Lagrange gilt damit als Entdecker des 2. Ergänzungssatzes. In seinem Paper Observationes circa divisionem quadratorum per numeros primos, das 1783 posthum veröffentlicht wurde, gab Euler schließlich eine Formulierung des quadratischen Reziprozitätsgesetzes, die der heute am häufigsten verwendeten sehr nahe kommt. In moderner Notation lautete sie:
Es sei  eine ungerade Primzahl und  eine ganze Zahl, die nicht durch  teilbar ist. Wenn  eine Primzahl ist, sodass , so gilt .
Dies besagt, dass der Wert  des Legendre-Symbols nur von der Restklasse  modulo  abhängt, und das der Wert für alle Primzahlen gleich ist, die bei Division durch  denselben Rest  bzw.  haben.

Noch im selben Jahrhundert wurde das quadratische Reziprozitätsgesetz von Adrien-Marie Legendre wiederentdeckt und 1785 veröffentlicht. Legendre konnte es mit Hilfe seines in dieser Zeit publizierten Beweises des Satzes von Legendre in Spezialfällen zeigen. Sein Satz befasst sich mit hinreichenden und notwendigen Bedingungen für die Existenz von ganzzahligen Lösungen  einer Gleichung

Legendre konnte unter Betrachtung der speziellen Gleichung

mit Primzahlen  und  zeigen, dass falls  ein quadratischer Rest modulo  ist, auch  quadratischer Rest modulo  ist.

Den ersten vollständigen Beweis lieferte Carl Friedrich Gauß im Jahr 1801 in seiner für die moderne Zahlentheorie wegweisenden Schrift Disquisitiones Arithmeticae. Jedoch hatte Gauß nachweislich bereits 1796, im Alter von neunzehn Jahren, über einen solchen verfügt. Dies geht aus Gauß' mathematischem Tagebuch hervor, in welchem der den Beweis auf den 8. April 1796 datierte. Allein Gauß werden mindestens acht methodisch verschiedene Beweise zugeschrieben. Gauß selber verwendete nie den Begriff „quadratisches Reziprozitätsgesetz“. Stattdessen bezeichnete er den Satz als „Theorema aureum“ (deutsch: „Goldenes Theorem“) der Zahlentheorie.

Bedeutung und Anwendungen

Schnelles Berechnen des Legendre-Symbols 

Das quadratische Reziprozitätsgesetz liefert eine Möglichkeit, das Legendre-Symbol  schnell zu berechnen und damit zu entscheiden, ob  quadratischer Rest modulo  ist oder nicht. Dafür ist allerdings erforderlich,  in vernünftiger Zeit in seine Primfaktoren zerlegen zu können. Bei dem Verfahren werden Multiplikativität und Periodizität des Legendre-Symbols sowie das quadratische Reziprozitätsgesetz samt Ergänzungssätzen in Kombination genutzt.

Ein Beispiel ist die Berechnung von , um zu entscheiden, ob  ein quadratischer Rest modulo  ist. Zuerst zerlegt man  in seine Primfaktoren . Mit der Multiplikativität des Legendre-Symbols erhält man damit

Es macht nun Sinn, beide Faktoren auf der rechten Seite getrennt zu betrachten. Mit dem quadratischen Reziprozitätsgesetz sowie der -Periodizität des Legendre-Symbols  gilt nun einerseits

Dabei wurde im vorletzten Schritt genutzt, dass  kein quadratischer Rest modulo  ist (was, etwa durch Ausprobieren, klar ist, und nicht mehr bewiesen werden muss). Andererseits gilt wieder mittels des quadratischen Reziprozitätsgesetzes und der -Periodizität von , dass

Mit  hat man unter Verwendung des 2. Ergänzungssatzes

Insgesamt folgt also

Damit ist  ein quadratischer Rest modulo . Zum Beispiel ist

durch  teilbar.

Null-Wissen-Beweise 

Quadratische Reste, und auch das quadratische Reziprozitätsgesetz, können in der Kryptographie für ein Null-Wissen-Beweis-Verfahren verwendet werden.

Ein Null-Wissen-Beweis kann mit hoher Wahrscheinlichkeit nachweisen, dass man ein Geheimnis weiß, ohne das Geheimnis zu verraten. Es basiert auf der Kommunikation zweier Parteien, dem Beweiser und dem Verifizierer. Dabei versucht also der Beweiser den Verifizierer davon zu überzeugen, dass er über eine geheime Information verfügt, ohne diese preiszugeben. Der Verifizierer kann dann, je nach Zweck des Verfahrens, seine Schlüsse ziehen. Zum Beispiel könnte er sich relativ sicher sein, dass er mit einer ganz bestimmten Person kommuniziert, etwa kurz vor einer Geldtransaktion, da nur diese eine Person das Geheimnis kennen kann. Grundlage ist dabei stets, dass es anhand der Informationen, die der Beweiser der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, für Außenstehende nicht möglich ist, mit vernünftigem Zeitaufwand an das Geheimnis zu kommen.

Das Geheimnis muss an sich keine „brisante Information“, etwa ein Staatsgeheimnis, sein. Es kann sich lediglich um einen Zahlencode handeln, von dem aber angenommen wird, dass ihn nur der Beweiser mit Namen Alice kennt, da er sich ausschließlich in ihrem Tresor befindet. Möchte Verifizierer Bob sich nun vergewissern, dass es sich tatsächlich im Alice handelt, kann er abprüfen, dass die Person am anderen Ende der Leitung tatsächlich den Code kennt. Dafür kann wie folgt verfahren werden.

 Zunächst sucht sich Alice, etwa mit Hilfe eines geeigneten Primzahltests, zwei sehr große verschiedene Primzahlen  und . Diese sollten zur Sicherheit einige hundert Stellen haben. Zum Beispiel wären  und  völlig ungeeignet, sie sollen aber im Folgenden als Beispiel dienen.
 Jetzt bildet Alice das Produkt  der beiden Primzahlen, also . Dieser Vorgang gleicht gewissermaßen dem „Zuschnappen einer Sicherheitstür“, denn zwar ist es sehr leicht, das Produkt  zu berechnen (theoretisch sogar per Hand), doch der umgekehrte Vorgang, also das Faktorisieren von  in seine (zwei) Primfaktoren, ist bei einigen hundert Dezimalstellen ein extrem schweres Problem, für das bis zum heutigen Tag kein schnelles mathematisches Verfahren existiert. Lediglich Alice verfügt über diesen privaten Schlüssel, denn sie hat sich die Primzahlen  und  ausgesucht, und muss daher  gar nicht mehr faktorisieren. In dem Beispiel ist .
 Der Code , also , ist nun Alices Geheimnis. Sie kann aber ohne Bedenken das Produkt  publik machen, denn kein Supercomputer der heutigen Zeit ist in der Lage, daraus  zu gewinnen. Ebenso publiziert Alice eine persönliche Identifikationsnummer, etwa , damit sie zum Beispiel bei Verifikationsanfrage schneller im „Adressbuch“ von Bob gefunden werden kann.
 Alice möchte Bob vermitteln, dass sie den Code  kennt, ohne Bob zu verraten, was deren Wert ist. Ansonsten könnte zum Beispiel Bob, oder dessen bester Freund Justus, der zufällig bei Bob mit im Zimmer sitzt, die Zahlen  von Alice stehlen, und sich in Zukunft als ihre Person ausgeben. Sie hängt zu diesem Zweck an ihre ID  gegebenenfalls noch einige zufällige Ziffern dran, bis es sich um einen quadratischen Rest  von  handelt. In dem Beispielfall ist dies aber nicht mehr nötig, denn Alice erkennt, dass bereits  ein quadratischer Rest modulo  ist (für diesen Nachweis kann sie das quadratische Reziprozitätsgesetz nutzen). Dafür macht sie sich zu Nutze, dass sie die Faktorisierung von  kennt. Alice schickt nun eine entsprechende Quadratwurzel von  modulo  an Bob. Eine solche ist etwa , denn es ist  durch  und , ergo durch  teilbar. Es ist also . Dafür muss Alice simultan nur die Kongruenzen  sowie  lösen. Ein potenzieller Angreifer wäre zum „Ziehen dieser Quadratwurzel modulo “ nicht in der Lage, da dies ohne die Primfaktorzerlegung von  zu kennen ebenfalls bis heute nicht in vernünftiger Zeit lösbar ist.
 Alice nutzt nun diese Quadratwurzel  modulo  aus , über die nur sie verfügen kann, um zu zeigen, dass sie in der Tat über  verfügt. Zu diesem Zweck unterzieht Bob Alice einigen Tests. Diese kann sie nur mit 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit richtig beantworten, wenn sie über  verfügt. Tut sie das nicht, ist ihre Antwort nur zu knapp 50 Prozent richtig. Bob kann aber in einer langen Schleife immer wieder Testfragen stellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angreifer jede Antwort richtig rät, geht mit Zunahme der Anzahl der Fragen rapide gegen 0. Einfach gesprochen passiert bei diesem Test Folgendes: Alice erzeugt durch Zufall eine zu  teilerfremde Zahl , und mit Hilfe von  daraus eine weitere Zahl . Es stehen also  und  über die geheime Quadratwurzel  von  modulo  zueinander in Beziehung. Anschließend sendet sie beide Zahlen an Bob. Bob ist aber nicht in der Lage,  aus diesen abzulesen. Er testet anschließend durch einen Zufallsgenerator der Form 50:50, etwa einen perfekten Münzwurf, Alice, ob sie theoretisch in der Lage ist, gleichzeitig aus  und  die Quadratwurzel modulo  zu ziehen. Er wählt aber nur durch Zufall eine der Zahlen  („Kopf“) bzw.  („Zahl“) aus. Alice schickt dann das jeweilige Ergebnis, das Bob mittels Quadrieren schnell als eine Quadratwurzel modulo  identifizieren kann. Der entscheidende Punkt ist, dass Alice nicht weiß, aus welcher Zahl sie die Wurzel modulo  wird ziehen müssen (genau genommen wäre schon die „passende“ Konstruktion beider Werte  und  ohne  nicht möglich gewesen). Wäre ihr dies im Voraus bekannt, könnte sie den Test auch ohne  überstehen, allerdings ist  zwingend erforderlich, um auf jede Anfrage von Bob angemessen reagieren zu können. Auf der anderen Seite wird durch das Verfahren Alice versichert, dass Bob stets nur ein Ergebnis erhalten wird. Damit wird abgesichert, dass er nie in der Lage sein wird,  zu berechnen, womit  sicher bewahrt bleibt. Alice wählt in jedem Durchlauf zwei neue Zahlen  und  aus.

Dieses Verfahren wurde im Jahr 1985 von Adi Shamir entwickelt.

Das quadratische Reziprozitätsgesetz kann an der entscheidenden Stelle benutzt werden, an der der Beweiser den aus seiner ID  erzeugten quadratischen Rest  erzeugen muss. Hierfür muss berechnet werden, ob tatsächlich

gilt. Kennt der Beweiser eine Primfaktorzerlegung von , etwa weil  nicht allzu groß ist, ist dies ein durchaus effizientes Mittel. Allerdings wird die Notwendigkeit einer Primfaktorzerlegung von  für große Werte zunehmend zum Problem. Jedoch existiert ein alternativer Algorithmus, um das Legendre-Symbol schnell zu berechnen, ohne  in seine Primfaktoren zerlegen zu müssen. Dieser ähnelt dem Euklidischen Algorithmus. Aber das quadratische Reziprozitätsgesetz spielt bei der Verifikation dieser Methode eine bedeutende Rolle.

Lösung quadratischer Kongruenzen 

Das schnelle Berechnen von Legendre-Symbolen mittels des quadratischen Reziprozitätsgesetzes kann dabei helfen, rasch zu entscheiden, ob eine quadratische Kongruenz der Form

mit  und  lösbar ist, wobei  eine ungerade Primzahl ist. Diese kann als quadratische Gleichung

über dem endlichen Körper  interpretiert werden. Die Diskriminante  muss ein Quadrat in  sein, damit es eine Lösung gibt. Genauer gibt es

Lösungen. Mit dem quadratischen Reziprozitätsgesetz kann nun, wenn eine Primfaktorzerlegung von  gefunden werden kann, das Legendre-Symbol  schnell berechnet werden.

Verteilung quadratischer Reste und Nichtreste 

Das quadratische Reziprozitätsgesetz kann, nach seiner Formulierung durch Legendre, wie folgt visualisiert werden. In folgender Tabelle sind in Zeilen und Spalten die ersten Primzahlen eingetragen. In den Zeilen bestimmt die Primzahl den Modulus, und es ist farblich markiert, ob die Primzahl in der entsprechenden Spalte ein quadratischer Rest oder Nichtrest ist. Die blauen und grünen Felder sind exakt symmetrisch entlang der Diagonalen; sie entsprechen den Fällen, dass mindestens eine der Primzahlen bei Division durch  den Rest  hat. In der Tat gilt in diesem Fall

womit in beiden Fällen entweder Reste oder Nichtreste vorliegen müssen: In der Tat, da das Ergebnis von  positiv ist, müssen beide Faktoren entweder den Wert  oder den Wert  haben. Also werden die Fragen nach quadratischen Resten in beiden Fällen simultan entweder mit „Ja“ oder mit „Nein“ beantwortet. Erzeugen hingegen beide Primzahlen bei Division durch  den Rest , so gilt

und es muss stets genau ein Rest und genau ein Nichtrest vorliegen, also beide Terme haben unterschiedliches Vorzeichen . Daher wird hier ein rotes Feld zu einem orangenen Feld an der Diagonale gespiegelt, und umgekehrt.

Zum Beispiel ist  ein quadratischer Rest modulo  (in der Tabelle vierte Zeile und elfte Spalte), denn es ist

durch  teilbar. Das R ist grün hinterlegt, denn es ist . Umgekehrt befindet sich in der elften Zeile und vierten Spalte, also bei , wieder ein grünes Feld, so wie es das quadratische Reziprozitätsgesetz vorhersagt.

Primzahltheorie 

Das quadratische Reziprozitätsgesetz kann zur direkten Untersuchung von Primzahlen verwendet werden.

Teiler von Fermat- und Mersenne-Zahlen 

Die Fermat-Zahlen sind definiert durch die Folge

Die ersten Fermat-Zahlen sind explizit gegeben durch

Es kann mit dem quadratischen Reziprozitätsgesetz kann gezeigt werden, dass jede Primzahl , die  mit  teilt, von der Form

für ein  sein muss.

Das quadratische Reziprozitätsgesetz gibt also eine starke Einengung für die möglichen Primfaktoren dieser Zahlen. Es liefert eines der wenigen bekannten theoretischen Hilfsmittel zum Finden von Primteilern von Fermat-Zahlen. Zum Beispiel ist jeder Primteiler  der Zahl

von der Form . Die ersten Zahlen mit dieser Eigenschaft sind

Von diesen sind nur  und  tatsächlich Primzahlen. Mit elementaren Mitteln kann gezeigt werden, dass zwei verschiedene Fermat-Zahlen teilerfremd sind, also keine gemeinsamen Primfaktoren haben. Damit scheidet  als ein Teiler von  aus. Leonhard Euler war der erste, der erkannte, dass  ein Teiler von  ist. Der andere Primfaktor ist , also

Indem man alle Primzahlen der Form  unterhalb von  als Teiler von  ausschließt, sieht man schnell, dass  in der Tat wieder prim ist. Dies wäre die zu dieser Zeit größte bekannte Primzahl gewesen, und es gilt als plausibel, dass Euler um diese wusste.

Das quadratische Reziprozitätsgesetz kann auf ähnliche Weise dafür genutzt werden, etwas über Primteiler von Mersenne-Zahlen zu sagen. Dies sind die Zahlen

mit Primzahlen . Eine berühmte Vermutung sagt, dass es unendlich viele Primzahlen der Form  gibt, doch das ist bis heute unbekannt. Mit Hilfe der  konnten jedoch einig Male Primzahlen in Rekordhöhe bestimmt werden. Ein Beispiel einer solchen Mersenne-Primzahl ist  Im Gegensatz dazu ist aber etwa  zusammengesetzt. Es gilt nun: Ist  eine Primzahl, sodass  wieder prim ist, so ist  genau dann ein Teiler von , wenn . Ein entscheidender Zwischenschritt des Beweises dieser Aussage nutzt das quadratische Reziprozitätsgesetz.

Als Schlussfolgerung ergibt sich, dass wenn  eine Primzahl ist, sodass  wieder prim ist, bereits  gilt. In diesen Fällen ist  also zusammengesetzt. Als Beispiel dient , denn es ist , und es ist  wieder prim. Wie oben gesehen, teilt  die Zahl .

Eine Primzahl  derart, dass  wieder prim ist, heißt auch Sophie-Germain-Primzahl.

Dirichletscher Primzahlsatz 

Einige Spezialfälle des Dirichletschen Primzahlsatzes können unter Verwendung des quadratischen Reziprozitätsgesetzes direkt gezeigt werden.

Der Dirichletsche Primzahlsatz liefert die Unendlichkeit von Primzahlen in bestimmten arithmetischen Progressionen. Mit arithmetischen Progressionen sind Folgen von Zahlen gemeint, die stets gleiche Differenz haben, wie etwa

Er besagt, dass wenn Differenz (oben ) und ein Folgeglied (oben zum Beispiel ) teilerfremd sind, die Progression bereits unendliche viele Primzahlen enthalten muss. Da  und  teilerfremd sind, gibt es zum Beispiel unendlich viele Primzahlen innerhalb der Progression . Die ersten dieser Primzahlen sind

Dies ist gleichbedeutend mit der Aussage, dass es unendlich viele Primzahlen  mit der Eigenschaft  gibt.

Im Falle der Differenzen  bzw.  gleichen die Ausführungen jenem des bereits von Euklid gefundenen Beweises, dass es unendlich viele (ungerade) Primzahlen gibt. Für die Differenzen  lässt sich teilweise mit quadratischen Resten und dem Reziprozitätsgesetz argumentieren.

 Für  müssen nur die Fälle  diskutiert werden, da Zahlen mit  stets gerade und somit durch  teilbar sind. Während für den Fall der Primzahlen mit  wieder ein elementares Argument wie bei Euklid hinreichend ist, betrachtet man für Primzahlen der Form  (siehe oberes Beispiel) Zahlen der Form

Dabei sind die paarweise verschiedenen ungeraden Primzahlen  nach Annahme von der Form , und es wird argumentiert, dass stets eine weitere solche Primzahl  existiert. Ein (jeder) Primfaktor  von  ist nach Konstruktion nicht von der Form . Es ist, ebenfalls nach Konstruktion, die Zahl  ein quadratischer Rest modulo , also gilt nach dem ersten Ergänzungssatz , und damit . Damit war die endliche Liste  der gesuchten Primzahlen nicht vollständig, und es muss unendlich viele dieser Form geben.

 Für  kann in den Fällen  wieder ohne quadratische Rest argumentiert werden. In den Fällen von Primzahlen der Form  verfolgt man eine ähnliche Strategie wie bei . Es wird für paarweise verschiedene Primzahlen  mit der gewünschten Eigenschaft die Zahl

betrachtet. Genau wie oben ist ein (jeder) Primteiler  von  nicht aus der Liste . Es ist außerdem  ein quadratischer Rest modulo , also . Mit der Multiplikativität, und dem quadratischen Reziprozitätsgesetz, folgt damit

Also ist , und da  ungerade ist, sogar .

 Die Fälle  können aus denen von  abgeleitet werden.

Für ganz allgemeine Differenzen reicht die elementare Maschinerie nicht aus. Dirichlet selbst hat für den allgemeinen Beweis von ihm neu entwickelte Techniken aus der komplexen Analysis verwendet.

Arithmetische Geometrie 

Eine tiefe Entdeckung der Zahlentheorie war, dass es, um eine algebraische Gleichung (in mehreren Variablen) in den rationalen Zahlen zu verstehen, hilfreich sein kann, sie über endlichen Körpern zu betrachten. Dabei ist gemeint, sie in allen Körpern  gleichzeitig zu betrachten. Ein wichtiges Beispiel dieses „Lokal-Global-Prinzips“ ist ein von Adrien-Marie Legendre im Jahr 1785 gezeigter Satz:
Für ganze Zahlen  ungleich  besitzt die Gleichung  genau dann eine rationale Lösung , wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 1. Es haben  und  nicht alle das selbe Vorzeichen. 2. Es ist  ein quadratischer Rest modulo ,  ein quadratischer Rest modulo  und  ein quadratischer Rest modulo .
Der Bezug zu endlichen Körpern wird jedoch erst über die folgende, noch allgemeinere, Formulierung des Satzes von Hasse-Minkowski präsent:
Eine Gleichung der Form  mit ganzen Zahlen  und Variablen  besitzt genau dann eine nichttriviale rationale Lösung, wenn sie über den reellen Zahlen lösbar ist und die Kongruenz  für jede Primzahl  eine Lösung besitzt.

Da  ein unendlicher Körper ist, kann es vorkommen, dass die Lösungsmenge einer quadratischen Gleichung unendlich ist. So hat etwa die Einheitskreisgleichung

unendlich viele rationale Lösungen (jede solche korrespondiert mit einem pythagoreischen Tripel), zum Beispiel ist
 (und es ist  ein pythagoreisches Tripel).
Da die Körper  jedoch alle endlich sind, wird zum Beispiel die Gleichung

über  stets nur endlich viele Lösungen haben. Fred Diamond und Jerry Shurman weisen darauf hin, dass das quadratische Reziprozitätsgesetz dazu verwendet werden kann, die Anzahlen der Lösungen modulo  der Gleichung

als sog. Eigenwerte von linearen Abbildungen

zwischen einem zur Gleichung  gehörigen -Vektorraum  zu interpretieren. Zunächst hat  über  die Diskriminante , und die Gleichung insgesamt  Lösungen, wenn

Wie im Abschnitt zur Verteilung quadratischer Reste gesehen, hängt die Größe  wegen des quadratischen Reziprozitätsgesetzes ausschließlich von der Restklasse  modulo  ab. Der Schlüssel ist nun, über die Eindeutige Primfaktorzerlegung die  auf beliebige natürliche Argumente  fortzusetzen mittels der Regel

Damit sind die  vollständig multiplikativ, also gilt stets . Als Vektorraum  kann man nun die Kollektion aller Abbildungen von der Gruppe der primen Restklassen modulo  in die komplexen Zahlen definieren, also

Da die Gruppe  endlich ist, ist  endlichdimensional. Auf  kann nun ein System von linearen Abbildungen  (mit  Primzahl) betrachtet werden:

Dabei verstehen sich die Reduktionen  und  modulo . Da man die  als simultane Eigenwerte begreifen will, muss nun noch eine geeignete Funktion  gefunden werden. Nach dem quadratischen Reziprozitätsgesetz ist die Wahl  wohldefiniert. Mit der Multiplikativität der  folgt
 also 
Zwar ist das Lokal-Global-Prinzip für kubische Gleichungen nicht mehr richtig, aber das durch das quadratische Reziprozitätsgesetz induzierte Verhalten von Lösungsanzahlen als Eigenwerte lässt sich auf manche kubische Kurven verallgemeinern. Damit sind insbesondere Kurven der Form

gemeint. Diese werden auch als elliptische Kurven bezeichnet und sind in der Zahlentheorie von sehr zentraler Bedeutung. Zählt man hier Lösungszahlen  der Kurve über den Körpern , also Tupel  mit , so findet man, dass die Zahlen

wieder als ein System von simulatenen Eigenwerten linearer Abbildungen  zwischen nur von der Kurve  abhängigen endlichdimensionalen -Vektorräumen  auftreten. Dabei handelt es sich bei den  um Räume sog. Modulformen, und die  stellen sog. Hecke-Operatoren dar. Dies ist eine Version des Modularitätssatzes, der 1995 von Andrew Wiles und Richard Taylor bewiesen wurde, und ihr extrem komplizierter Beweis zählt zu den großen mathematischen Fortschritten des 20. Jahrhunderts. Bemerkenswert ist, dass das Legendre-Symbol in dieser Variante durch Modulformen „ersetzt“ wird, diese also als „höhere Charaktere“ in Erscheinung treten. Damit bezieht sich das quadratische Reziprozitätsgesetz auf die „erste Stufe“, während Modulformen die „zweite Stufe“ darstellen. Ab „dritter Stufe“ ist bis heute nahezu nichts bekannt. Dies Fragen sind aber im Rahmen des Langlands-Programms Gegenstand intensiver Forschung.

Beweise 

Im 19. und 20. wurden zahlreiche verschiedene Beweise für das quadratische Reziprozitätsgesetz gefunden. Allein Gauß legte mindestens acht verschiedene Beweise vor. Sein erster Beweis wurde über ein sehr schwieriges und umständliches Argument mittels vollständiger Induktion geführt. Dieser wurde später von Peter Gustav Lejeune Dirichlet in seinen Vorlesungen über Zahlentheorie (erschienen 1863) vereinfacht. Er ähnelt einem Beweisversuch Legendres, da dieser ebenfalls die Konstruktion einer Hilfsprimzahl erfordert. Die Komplexität des Gaußschen Arguments rührt nun von der Notwendigkeit her, die Existenz dieser Primzahl nachzuweisen, und die technischen Berechnungen, die Gauß dazu anstellen musste, führten dazu, dass sein Argument viele Jahre lang nur wenig Beachtung fand. Seine Berechnungen erwiesen sich jedoch bei der Entwicklung der algebraischen K-Theorie in den 1970er Jahren als nützlich; in der Tat kann ein Beweis der quadratischen Reziprozität aus bestimmten Ergebnissen der K-Theorie der rationalen Zahlen abgeleitet werden. Gauß’ zweiter Beweis erschien ebenfalls in den Disquisitiones und verwendet die von Lagrange und ihm initiierte Geschlechtertheorie der quadratischen Formen. Diese ermöglicht eine Klassifikation der Formen, die eng mit Lagranges Klassifikation der quadratischen Formen durch sog. unimodulare Substitutionen verwandt ist. Dabei wird eine quadratische Form  durch eine Variablensubstitution  in eine andere Form übergeführt, die aber im Wesentlichen die gleichen Eigenschaften wie die erste Form besitzt. Der Hauptpunkt des Arguments ist hier der Beweis einer Ungleichung für die Anzahl der Geschlechter für Formen. Dieser Beweis lässt sich gut in moderner Fachsprache der algebraischen Zahlentheorie ausführen, nämlich über eine Äquivalenz von Idealen in quadratischen Zahlkörpern.

Bisher wurden mehr als 300 Beweise publiziert. Jedoch sind diese Beweise nicht alle völlig verschieden. Manche unterscheiden sich lediglich in wenigen Details. Bis in die heutige Zeit werden neue Beweise gefunden. Etwa publizierte Franz Lemmermeyer im Jahr 2022 einen solchen, wobei er das Lemma von Gauß und die Hermitesche Identität benutzte.

Im Folgenden wird eine Auswahl an Beweisen des quadratischen Reziprozitätsgesetzes besprochen. Es werden stets die Beweisideen skizziert und die wichtigen Schritte gegeben. Ausführliche Darstellungen finden sich in der Literatur.

Analytischer Beweis 

Es gibt die Möglichkeit, das quadratische Reziprozitätsgesetz mit Mitteln aus der Analysis zu zeigen. In der Analysis stehen die Eigenschaften von Funktionen (wie etwa Stetigkeit und Differenzierbarkeit) im Vordergrund. Für den Beweis wird eine bestimmte mathematische Funktion betrachtet, nämlich die nach Carl Gustav Jacob Jacobi benannte Jacobische Thetafunktion. Diese hat zwei Variablen, wobei die eine Variable  aus dem Intervall  gewählt werden muss. Um die Reziprozität zu zeigen, ist der Trick, diese Funktion auf zwei verschiedene Weisen im Grenzprozess  zu untersuchen. Im Anschluss kommen zwei anders aussehende Ausdrücke für ein und dieselbe Formel zum Vorschein. Durch deren „Vergleich“ kann letztlich das Reziprozitätsgesetz gefolgert werden.

Über das Lemma von Gauß 

Über das Lemma von Gauß wird in einigen Beweisen des quadratischen Reziprozitätsgesetzes verwendet. Dabei handelt es sich um eine Methode, das Legendre-Symbol zu berechnen. Um diese zu verstehen, betrachtet man zuerst die „erste Hälfte“ der Restklassen modulo einer ungeraden Primzahl :

Jede Restklasse  hat nun die Form  mit einem Vorzeichen  und einem , beides eindeutig bestimmt. Nun bestimmt man eine Folge von zu  gehörigen Vorzeichen  via

mit . Das Lemma von Gauß besagt, dass

Der Trick bei einer Beweismethode ist, die Vorzeichen  expliziter auszudrücken: Zunächst schreibt man  mit  und einem . Durch eine Fallunterscheidung findet man dann

wobei  den ganzzahligen Anteil von  bezeichnet. Es ist nach dem Lemma von Gauß also

Diese Formel ist Ausgangspunkt für eine Reihe von Umformungsschritten, die zusammen mit dem Zählen bestimmter ganzzahliger Punkte in einem durch die Primzahlen  vorgegebenen Quadrat  zum gewünschten Resultat führen.

Das Lemma von Gauß ist Hilfsmittel bei weiteren Beweisen für das quadratische Reziprozitätsgesetz. Einer davon ist ein berühmter Beweis von Gotthold Eisenstein. Dieser beginnt mit der für ungerade  gültigen trigonometrischen Identität 

Es bezeichnet  dabei die Sinusfunktion an der Stelle , und obere Formel ist für alle  gültig (an den Stellen  liegen hebbare Singularitäten vor, was eine stetige Fortsetzung ermöglicht). Diese Identität kann elementar unter Verwendung der Eulerschen Formel  gezeigt werden.

Kombinatorischer Beweis 

Das Lemma von Zolotareff stellt eine Verbindung zwischen dem Legendre-Symbol und dem Vorzeichen einer Permutation her. Das Lemma erlaubt einen einfachen Beweis des quadratischen Reziprozitätsgesetzes. Es ist nach dem russischen Mathematiker Jegor Iwanowitsch Zolotareff benannt, der das Lemma und diesen Beweis 1872 vorlegte. Ferdinand Georg Frobenius verallgemeinerte diese Resultate 1914 für das Jacobi-Symbol.

Verallgemeinerungen

Reziprozität beim Jacobi-Symbol 

Das Legendre-Symbol kann auf verschiedene Weisen verallgemeinert werden. Eine naheliegende davon ist, für den Modul auch zusammengesetzte Zahlen zuzulassen. Ist die Primfaktorzerlegung von  mit paarweise verschiedenen , so definiert man das Jacobi-Symbol durch

Ein Beispiel ist:

Zu beachten ist, dass Legendre- und Jacobi-Symbol für primes  identisch sind. Aus zahlentheoretischer Sicht ist beim Jacobi-Symbol Vorsicht geboten. Ist , so ist die Kongruenz

definitiv nicht lösbar. Jedoch garantiert  nicht die Existenz einer Lösung, falls  keine Primzahl ist. Allerdings gilt weiter ein Reizprozitätsgesetz: Für alle ungeraden ganzen Zahlen  größer  gilt

Auch gelten für ungerade  wieder die Ergänzungssätze:

Kubisches Reziprozitätsgesetz 

Ähnlich wie sich das quadratische Reziprozitätsgesetz auf Quadrate bezieht, befasst sich das kubische Reziprozitätsgesetz mit der dritten Potenz. Für seine Formulierung ist es aber notwendig, den Bereich der ganzen Zahlen  zu verlassen. Man erweitert ihn um den Wert
 (mit der imaginären Einheit ),
also um eine dritte Einheitswurzel. Es ist daher , und wegen  auch . Explizit gilt

und die Zahlen  werden als Eisenstein-Zahlen bezeichnet. Es kann gezeigt werden, dass es ein Analogon für Primzahlen in  gibt. Hintergrund ist, dass  sehr ähnliche Eigenschaften wie die ganzen Zahlen hat, denn es ist  wie  ein euklidischer Ring, ergo ist eine Division mit Rest auch in den Eisenstein-Zahlen möglich. Der Schlüssel für die Formulierung des kubischen Reziprozitätsgesetzes ist, die „Primzahlen“ in  zu charakterisieren. Da sich der Begriff der Primzahl jedoch auf die ganzen Zahlen bezieht, wird in diesem allgemeineren Kontext von Primelementen (des Rings ) gesprochen. In euklidischen Ringen besitzt jede Zahl eine, bis auf Faktorreihenfolge und Einheiten (also Zahlen, durch die im Ring stets dividiert werden kann, wie  in ), eindeutige Zerlegung in Primelemente. Ausgangspunkt ist eine Normabbildung

Diese ist multiplikativ, erfüllt also  für sämtliche . Die Normabbildung bildet Eisenstein-Zahlen  auf einfacher zu verstehende nichtnegative ganze Zahlen  ab, und hilft damit bei deren Untersuchung. So ist etwa jedes Element  aus  ein Primelement, wenn seine Norm  prim ist, es gibt aber auch Primelemente mit zusammengesetzter Norm. Ist nämlich  eine Primzahl, so gilt  und:
  ist in  kein Primelement, sondern zerlegbar: . Weil  die Menge der sechs Einheiten von  ist, ist  assoziiert zum Quadrat des Primelements . Man nennt zwei Elemente assoziiert, falls sie sich bloß multiplikativ um eine Einheit unterschieden. Zum Beispiel sind  und  assoziiert in , weil dort  eine Einheit ist.
 Jedes  ist kein Primelement, sondern zerlegbar:  mit zwei nichtassoziierten Primelementen  und  aus  der gleichen Norm .  ist also weder Primelement in  noch zum Quadrat eines Primelements assoziiert. Zum Beispiel gilt in : .
 Jedes  „bleibt“ ein Primelement in  (zu beachten ist, dass  die ganzen Zahlen als Teilmenge enthält). Zum Beispiel hat  in  keine anderen Teiler als die sechs zu  und die sechs zu  selbst assoziierten Elemente.

Ähnlich wie in den ganzen Zahlen kann mittels der Division mit Rest aus  und einem Primelement  ein endlicher Körper mit Bezeichnung  konstruiert werden. Zwei Elemente  und  erfüllen ferner

falls , also  durch  teilbar ist. Da die Einheitengruppe  genau  Elemente besitzt, kann der kleine Fermatsche Satz auf

ausgeweitet werden. Dies motiviert zugleich eine kubische Verallgemeinerung des Euler-Kriteriums auf

Die Einheit, zu der  kongruent modulo  ist, ist wegen  eindeutig bestimmt, denn  ist ein Körper. Genau die entsprechende Einheit ist dann der Wert des (kubischen) Legendre-Symbols

Für primäre Primelemente  lässt sich nun kubische Reziprozität formulieren: Für primäre Primelemente  und  in  gilt

Literatur 

 Oswald Baumgart: The quadratic reciprocity law. A collection of classical proofs. Birkhäuser 2015.
 K. Chandrasekharan: Introduction to Analytic Number Theory. Springer Verlag, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 148, ISBN 3-540-04141-9, Kap. V: The law of quadratic reciprocity.
 Eugen Netto (Hrsg.): Sechs Beweise des Fundamentaltheorems über quadratische Reste von Carl Friedrich Gauß. Verlag Wilhelm Engelmann, Leipzig 1901, digitalisierte Version.
 Franz Lemmermeyer: Reciprocity Laws. From Euler to Eisenstein. Springer Verlag, .

Weblinks 

 Liste der gefundenen Beweise des quadratischen Reziprozitätsgesetzes

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Zahlentheoretischer Algorithmus
Satz (Zahlentheorie)